Nematopogon är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1839. Nematopogon ingår i familjen antennmalar.

Dottertaxa till Nematopogon, i alfabetisk ordning 

 Nematopogon adansoniella
 Nematopogon adansoniellus
 Nematopogon annulatella
 Nematopogon anonymella
 Nematopogon carteri
 Nematopogon caucasica
 Nematopogon chalcophyllis
 Nematopogon distincta
 Nematopogon dorsiguttella
 Nematopogon flavicomella
 Nematopogon magna
 Nematopogon magnus
 Nematopogon metaxella
 Nematopogon metaxellus
 Nematopogon minutella
 Nematopogon panzerella
 Nematopogon panzeri
 Nematopogon pilea
 Nematopogon pilella
 Nematopogon pilellus
 Nematopogon pilulella
 Nematopogon prolai
 Nematopogon pseudopilella
 Nematopogon reaumurella
 Nematopogon reglensis
 Nematopogon robertella
 Nematopogon robertellus
 Nematopogon sabulosella
 Nematopogon schwarziellus
 Nematopogon sericinellus
 Nematopogon stenochlora
 Nematopogon submetallica
 Nematopogon swammerdamella
 Nematopogon swammerdamellus
 Nematopogon swammerdami
 Nematopogon variella

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Antennmalar
Nematopogon